Suréna est une tragédie de Pierre Corneille.
Suréna est un général parthe membre de la Maison des Suren.
 Surena est un des autres noms de la maison des Souren.